Uppsala
Upsala (Minnesota)
Glaciar Upsala
Upsala Nya Tidning
Gamla Upsala Sportklubb

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de clubes